Галичина:

Країни та регіони 
 Галичина — історична назва центральноєвропейських земель, які сьогодні поділені між Польщею і Україною.
 Східна Галичина — історично-географічна область на заході України.
 Західна Галичина або Нова Галичина — адміністративний край в імперії Габсбургів, утворений після Третього поділу Польщі в 1795.
 Дистрикт Галичина — адміністративна одиниця у складі Генерал-губернаторства Польща, в період німецької окупації під час Другої світової війни, що не відносилося до Райхскомісаріату Україна.

Військові формування 
 14-та гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» — підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини.

Музичні колективи 
 Заслужений вокально-хореографічний ансамбль України «Галичина» — це один з найстарших колективів не тільки у Львові, а й в Україні. Ансамбль був заснований відомим українським хореографом Ярославом Чуперчуком у 1946 році. Звання «Заслужений» ансамбль отримав у 1963 році. «Галичина» брала участь у різних фольклорних фестивалях у Франції, Бельгії, Великій Британії, Данії, США, Канаді, Італії, Португалії та ін. У 2000 році ансамбль «Галичина» стала членом Міжнародної Ради Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв (CIOFF), яка функціонує під егідою ЮНЕСКО. У 2003 році група стала членом IOV (Міжнародної Організації Народної Творчості).

Підприємства та організації 
 «Галичина» — готель у центрі Тернополя на березі Тернопільського ставу.
 ВАТ «НПК „Галичина“» — нафтопереробний комплекс у Дрогобичі.
 Галичина-фільм — перша на пострадянських теренах кіностудія «вільного» типу, заснована у Львові 1989 року.
 Галичина — український виробник йогуртів та кеферів.

Спорт 
 Галичина — український футбольний клуб з Дрогобича.
 Галичина — аматорський футбольний клуб зі Львова.
 Галичина — аматорський футбольний клуб з міста Монастириська.
 Галичина-Карпати — футбольний клуб зі Львова, фарм-клуб «Карпат».
 Політехніка-Галичина — назва професійного баскетбольного клубу у 2006—2016 роках, який базується у Львові.

Залізничний транспорт 
 «Галичина» — нічний швидкий поїзд № 129/130/149/150 сполученням  /  — Полтава / Кременчук.
 «Галичина» — нічний швидкий поїзд № 142/141 сполученням Львів — Бахмут.
 «Галичина» — фірмовий пасажирський поїзд № 143/144 сполученням  /  — Київ.

Засоби масової інформації 
 Галичина — україномовна газета, видавництво якої розташоване у Івано-Франківську.
 FM Галичина — радіомережа з найбільшою кількістю радіочастот на території Західної України.
 Галичина — обласна телекомпанія в місті Івано-Франківськ.

Часопис 
 Галичина — всеукраїнський науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ).